Мзимба — топоним.

 Мзимба (аэропорт) — аэропорт в городе Мзимба.
 Мзимба (город) — город в Малави.
 Мзимба (округ) — округ в Малави.